Annina Nosei  – gallerista italiana 
 Carabus nosei – specie di insetto
 Dorcus nosei – specie di insetto
 Ghiacciaio Nosei – ghiacciaio antartico nelle Isole Shetland Meridionali
 Stefano Nosei – cabarettista e musicista italiano